Лаокай () — вьетнамский топоним:
 Лаокай — город во Вьетнаме, административный центр одноимённой провинции. 
 Лаокай — провинция на севере Вьетнама.
 Лаокай — квартал в городе Лаокай.